Folgende Liste sortiert Länder nach ihrem gewichteten angewandten Importzoll auf alle Produkte im Median. Als Importzoll versteht man Abgaben, die auf importierte Waren, Kapital und Dienstleistungen erhoben werden. Die Höhe der Zölle sind ein direkter Indikator für die Offenheit einer Volkswirtschaft gegenüber dem Welthandel. Es kann jedoch auch Importbarrieren geben, die nicht auf dem Erheben von Zöllen beruhen. Alle Daten stammen von der Weltbank und gelten für den letzten ermittelbaren Zeitpunkt. 

Importzölle gelten als Spielart des Protektionismus. Der durchschnittliche gewichtete Importzoll beträgt in diesen wichtigen Wirtschaftsräumen folgenden Prozentsatz: Volksrepublik China: 3,54 %, Japan: 2,55 %, Europäische Union: 1,96 % und Vereinigte Staaten: 1,67 %. Der jeweilige Importzoll gilt nicht für Länder, mit denen Freihandelsabkommen abgeschlossen wurden.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)